Теплинський — українське прізвище.

 Теплинський Лев (1874–1955) — антрепренер, режисер і драматичний актор.
 Теплинський Михайло Юрійович (нар. 1969) — Генерал-лейтенант ЗС РФ.
Прізвища